Geiger kan syfta på:

 Geiger – ett efternamn samt personer med namnet
 Geiger (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Geiger-Müllerrör – ett instrument som detekterar joniserande strålning
 Geiger-Nuttals lag – ett samband mellan halveringstiden för alfasönderfall och energin hos alfapartikeln, se Alfasönderfall
 Geigermätare – ett instrument som kan mäta radioaktivitet
 Köppen–Geigers klimatklassifikation – ett klimatklassifikationssystemen

 Geiger, Alabama, ort i Sumter County, Alabama, USA
 Großer Geiger, berg i Tyrolen, Österrike